Wise Guys steht für:

 Wise Guys, deutsche Musikgruppe
 The Wiseguys, britische Hip-Hop-Band
 Wise Guys – Zwei Superpflaumen in der Unterwelt, US-amerikanischer Spielfilm